Jedermannsrecht steht für:
 Jedermannsrecht, Gewohnheitsrecht bei der Nutzung der Wildnis und anderen privaten Eigentums
 Jedermann-Festnahmerecht nach der Strafprozessordnung, siehe Festnahme #Jedermann-Festnahme
 Jedermann-Grundrechte im deutschen Grundgesetz, siehe Grundrechte (Deutschland) #Adressat und Träger